Snegurotchka (Снегурочка) est un film soviétique réalisé par Pavel Kadotchnikov, sorti en 1968.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Alexandre Tchirov
 Musique : Vladislav Kladnitski
 Décors : Alekseï Fedotov

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1968
Film musical soviétique
Film fantastique soviétique
Film tiré d'une œuvre de Alexandre Ostrovski